Der Kremlin Cup 2015 war ein Damentennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 17. bis 18. Oktober 2015 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2015 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Anastassija Pawljutschenkowa und im Doppel die Paarung Martina Hingis und Flavia Pennetta.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2015 fand vom 17. bis zum 19. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski